Giessbachfall bezeichnet:
 Giessbachfälle, Wasserfälle im Kanton Bern über dem Brienzersee am Giessbach (Aare)
 Giessbachfall (Wädenswil), Wasserfall des Reidbachs (zum Zürichsee) im Quartier Giessen, Gemeinde Wädenswil, Bezirk Horgen, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Giessbach
 Giesbach